Heinrich Müller (architect), Duits architect
 Heinrich Müller (fysioloog), Duits fysioloog
 Heinrich Müller (Gestapo), Duits hoofd van de RSHA en de Gestapo in de Tweede Wereldoorlog
 Heinrich Müller (theoloog), Duits theoloog
 Heinrich Müller (voetballer), Oostenrijks voetballer en voetbalcoach
 Heinrich Müller (Zwitserland), Zwitsers voetballer